Соколе́ц (, ) — хутор в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположен в северной части района на правобережьи реки Вилия. Расстояние до районного центра Сморгонь по дороге — около 20 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть более 1,5 км. Ближайшие населённые пункты — Жодишки, Пильцы, Расло.

Согласно переписи население Сокольца в 1999 году насчитывало 18 жителей.

Через хутор проходит грунтовая автомобильная дорога местного значения  Жодишки — Соколец.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района